Премия Жюля Жансена () — высшая награда, присуждаемая ежегодно Французским астрономическим обществом (Société astronomique de France — SAF) в области астрономии.

Учреждена в 1897 году. Названа в честь Пьера Жюля Сезара Жансена (1824—1907), известного французского астронома.

Премия Жюля Жансена является отдельной наградой, не связанной с медалью
Жансена. Медаль Жансена — награда по астрофизике Французской академии наук.

Некоторые лауреаты премии Жюля Жансена 

 1897 — Фламмарион, Камиль
 1898 — Лэнгли, Сэмюэл Пирпонт
 1899 — Шарлуа, Огюст
 1900 — Пюизё, Пьер-Анри
 1903 — Джакобини, Мишель
 1904 — Лоуэлл, Персиваль
 1905 — Комас Сола, Хосе
 1906 — Барнард, Эдвард Эмерсон
 1907 — Штефаник, Милан Растислав
 1908 — Пикеринг, Эдуард Чарлз
 1909 — Пикеринг, Уильям Генри
 1910 — Филип Герберт Коуэлл и Эндрю Клод де ля Шеруа Кроммелин
 1912 — Вольф, Максимилиан Франц Йозеф Корнелиус
 1913 — Борелли, Альфонс Луис Николас
 1917 — Хейл, Джордж Эллери
 1919 — Бигурдан, Гийом
 1920 — Деландр, Анри Александр
 1921 — Жарри-Делож, Рене
 1922 — Майкельсон, Альберт Абрахам
 1924 — Ричи, Джордж Уиллис
 1925 — Антониади, Эжен Мишель
 1926 — Адамс, Уолтер Сидни
 1928 — Эддингтон, Артур Стэнли
 1929 — Фабри, Шарль
 1930 — Робер Эсно-Пельтри
 1931 — Эйнштейн, Альберт
 1932 — Лио, Бернар
 1933 — Шепли, Харлоу
 1934 — Де Ситтер, Виллем
 1935 — Эклангон, Эрнест
 1936 — Леметр, Жорж
 1937 — Абетти, Джорджо
 1945 — Джонс, Гарольд Спенсер
 1947 — Джонс, Гарольд Спенсер
 1949 — Линдблад, Бертиль
 1950 — Данжон, Андре
 1951 — Койпер, Джерард Петер
 1952 — Стрэттон, Фредерик Джон Мэриан
 1953 — Кудер, Андре Жозеф Александр
 1954 — Струве, Отто Людвигович
 1955 — Лальман, Андре
 1956 — Амбарцумян, Виктор Амазаспович
 1957 — Шалонж, Даниель
 1958 — Свингс, Поль
 1959 — Ференбак, Шарль Макс
 1961 — Кулон, Жан
 1962 — Хекман, Отто
 1966 — Миннарт, Марсел
 1967 — Пекер, Жан-Клод
 1969 — Стойко, Николай Михайлович
 1970 — Шварцшильд, Мартин
 1976 — Мензел, Дональд Говард
 1978 — Блаау, Адриан
 1980 — Спитцер, Лайман
 1982 — Камп, Питер ван де
 1984 — Де Ягер, Корнелис
 1988 — Вокулёр, Жерар Анри де
 1992 — Перек, Лубош
 1993 — Дольфюс, Одуен
 ...
 1998 — Майор, Мишель
 ...
 2000 — Генцель, Райнхард
 ...
 2009 — Сезарски, Катрин
 ...
 2020 — Дисхук, Эвина ван

Ссылки 
 Список лауреатов на официальном сайте Французского астрономического общества 
 Список лауреатов с 1897 по 1979 
 Список лауреатов после 1990

Награды в области астрономии
Премии
Награды, появившиеся в 1897 году
Награды по алфавиту